TFL a plusieurs significations :

 Transport for London : organisme public responsable des Transports à Londres (métro, péage urbain,...) ;
 C'est le code OACI de la compagnie aérienne Arkefly ;
 Télé Formation Lecture est un dispositif de formation en ligne ;
 TFL est une entreprise allemande fondée en 1996 ;
 TFL ou Tournage Fraisage Lorrain est une société de mécanique générale en Moselle ;
 TFL-Solutions est un bureau d'études en génie mécanique en Haute-Savoie, fondé en 2007 ;
 TFL ou tenseur du fascia lata (à l'origine du syndrome de l'essuie-glace).

Sigle de 3 caractères